Geografický název Pemba označuje:
 Pemba (ostrov) – ostrov v Indickém oceánu, který je součástí Tanzanie
 Pemba (Mosambik) – přístavní město v severním Mosambiku, hlavní město provincie Cabo Delgado, dříve se jmenovalo Porto Amélia
 Pemba (Zambie) – město v Zambii